Stripping  – processo chimico
 Stripping  – toelettatura dei cani
 Stripping  – tecnica del culturismo
 Stripping  – Intervento di chirurgia vascolare